TransAmerica (spel)
Transamerica, film uit 2005
Transamerica (soundtrack), muziekalbum uit 2005